Чхве Джон Вон (, (, р.16 марта 1990 в Сеуле) — южнокорейская шорт-трекистка, двукратная чемпионка мира 2010 года в эстафете и в команде.

Спортивная карьера 
Чхве Джон Вон хотела заниматься тхэквондо, когда училась в первом классе начальной школы Вольчон в Сеуле, но по совету мамы решила кататься на коньках. В 2001 году в возрасте 11 лет она выиграла национальный чемпионат среди девушек в общем зачёте, а на следующий год, в 6-ом классе начальной школы повторила результат, снова победив. 

В 2006 году стала обладательницей серебряной медали в многоборье на чемпионате мира среди юниоров в Меркуря-Чук, завоевав 2-е места на 1000, 1500 м и в суперфинале, а также в эстафете. В 2009 году завоевала золотую медаль на 3000 м и серебряную в эстафете на зимней Универсиады в Харбине. В том же году поступила в Корейский Университет на факультет физического воспитания

В апреле на отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2010 года Чхве Джон Вон заняла 4-е место по сумме всех дистанции и отобралась в национальную сборную на сезон 2009/10 годов. Однако она упала во время тренировки ​​9 июля и вывихнула левое бедро. В результате в суставе образовались костные отломки, сломалась медиальная головка бедренной кости. Только через три месяца она приступила к тренировкам, но набрать форму не успела и не попала в основной состав эстафеты.

В 2010 году на зимних Олимпийских играх в Ванкувере была запасной в эстафетной команде, в марте стала обладательницей золотой медали эстафеты на чемпионата мира в Софии, и золотой медали чемпионата мира среди команд в Бормио. Сезон 2010/2011 годов она пропустила из-за травмы бедра. В 2012 году стала бронзовой призёркой в эстафете на чемпионата мира в Шанхае. 

В апреле 2016 года она официально завершила карьеру спортсменки.

Ссылки 
   на сайте ISU
  Досье на eurosport.com
 Статистика на the-sports.org
 данные на olympics.com
 Олимпийские результаты на olympedia.org
  Интервью с Чхве Джон Вон

Примечания 

Шорт-трекисты Республики Корея
Чемпионы мира по шорт-треку
Шорт-трекисты по алфавиту